Nikolajewskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Nikolajewskaja (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Nikolajewskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Nikolajewskaja (Nordossetien-Alanien), Staniza in der Republik Nordossetien-Alanien
 Nikolajewskaja (Tschetschenien), Staniza in der Republik Tschetschenien
 Nikolajewskaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

sowie der ehemalige Name von:
 Anapa, Stadt in der Region Krasnodar

Siehe auch:
 Nikolajew (Begriffsklärungsseite)
 Nikolajewsk (Begriffsklärung)
 Nikolajewski (Begriffsklärungsseite)